Samsung Galaxy M30 — это Android-фаблет производства Samsung Electronics. Он был открыт 27 февраля 2019 года. Телефон поставляется с Android 8 (Oreo) с фирменной оболочкой Samsung One UI, 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти и литий-полимерным аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Доступность 
M30 нацелен в первую очередь на индийский рынок, где базовая модель продается по цене 9 999 рупий. Он продается исключительно на Amazon.in и в официальном розничном интернет-магазине Samsung. В Китае и на Тайване он продается как Samsung Galaxy A40s.

Технические характеристики

Программное обеспечение 
M30 работает на Android Oreo, который теперь можно обновить до Android 10.

Аппаратное обеспечение 
M30 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+. Он оснащен процессором Exynos 7904 SoC с 14-нм восьмиядерным процессором и графическим процессором Mali-G71, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой. Он поставляется с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Хранилище можно расширить с помощью специального слота для карт памяти microSD до 512 ГБ.

Он имеет тройную систему камер, которая включает в себя 13-мегапиксельный основной датчик, 5-мегапиксельный датчик глубины и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Он включает в себя 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

В телефоне есть сканер отпечатков пальцев, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5 и GPS. Он поставляется с портом USB Type-C.

Телефон поставляется с сертификацией Widevine L1, что позволяет ему транслировать HD-контент с разных веб-сайтов потокового видео. Он также поддерживает объемный звук Dolby ATMOS 360°. Samsung Galaxy M30s оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U с разрешением FHD+ (1080×2340) и U-образным вырезом для фронтальной камеры, как в Samsung Galaxy M30s. В результате соотношение экрана к корпусу составляет 90%. Дисплей имеет коэффициент контрастности 78960:1 и максимальную яркость 420 нит. В телефоне установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную быструю зарядку мощностью 15 Вт.

См. также 

 Samsung Galaxy A40
 Samsung Galaxy A50

Примечания 

 

A40s
Устройства на базе Android
Galaxy A40s